Пуловер (от  — «тащить сверху», «надевать сверху») — может означать:
 Пуловер (одежда) — трикотажное плечевое изделие, надеваемое через голову, разновидность джемпера с V-образным вырезом, плотно облегающего фигуру.
 Пуловер (упражнение) — физическое упражнение с отягощением в бодибилдинге.

См. также 
 Пуровер (от  — «лить сверху») — метод заваривания фильтр-кофе.
  — производитель детской телевизионной программы «Пуловер» в начале 1980 года в Великобритании.
 «Pull Over» — песня 2000 года американской репперши Трины из альбома :en:Da Baddest Bitch.